Weitfeld ist der Ortsname von

 Weitfeld (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Weitfeld (Teising), Ortsteil der Gemeinde Teising, Landkreis Altötting, Bayern
 Weitfeld (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Weitfeld (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
Siehe auch:
Weitefeld
 Weitensfeld
 Weitesfeld
Whitefield